(njem. Format, prema lat. formatus: oblikovan), može značiti:

 oblik i veličina, određene dimenzije fotografije, knjige ili lista papira, na primjer A format (formati papira).
 novinski formati: compact, tabloid, berliner i cijeli format.

 filmski format, oblik i veličina te druga svojstva filma te filmske vrpce. 

U računarstvu:

 datotečni format

Općenito:

 čovjek od formata je izvanredna ličnost, čovjek velikih sposobnosti.

Izvori